Armbruster bezeichnet
 als Handwerk einen Hersteller von Armbrüsten, siehe Armbruster (Handwerk).

Armbruster ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Armbruster (* 1946), siebenbürgendeutscher Schauspieler und Winnetou-Darsteller
 Bernt Armbruster (* 1947), deutscher Journalist und Pressesprecher
 Charlotte Armbruster (1886–1970), deutsche Kommunalpolitikerin
 Claudius Armbruster (* 1952), deutscher Romanist
 Emil Armbruster (1843–1908), deutscher Jurist und badischer Landtagsabgeordneter
 Hermann Armbruster, deutscher Fußballspieler
 Hubert Armbruster (1911–1995),  deutscher Jurist und Professor für Öffentliches und Völkerrecht
 Jen Armbruster (* 1975), US-amerikanische Goalballspielerin
 Johann Michael Armbruster (1761–1814), deutsch-österreichischer Schriftsteller 
 Jonathan W. Armbruster (* ?), US-amerikanischer Ichthyologe
 Jörg Armbruster (* 1947), deutscher Journalist und Fernsehkorrespondent
 Klaus Armbruster (* 1942), deutscher Künstler und Medienschaffender

 Ludvík Armbruster (1928–2021), österreichischer Jesuit und Philosoph
 Ludwig Armbruster (1886–1973), deutscher Zoologe und Bienenkundler
 Max Armbruster (1900–1945), NS-Opfer, siehe Liste der Stolpersteine in Hamburg-Bergedorf
 Nathalie Armbruster (* 2006), deutsche Nordische Kombiniererin
 Nicole Armbruster (* 1975), deutsche Drehbuchautorin und Lektorin
 Peter Armbruster (* 1931), deutscher Physiker
 Robert Armbruster (1896–1994), US-amerikanischer Komponist und Pianist
 Sebastian Armbruster (um 1900), österreichischer Unternehmer (k. u. k. Hofwagen-Fabrik S. Armbruster, Wien) 
 Stefan Armbruster (* 1953), deutscher Ruderer
 Thomas Armbruster (* 1950), Schweizer Professor für mineralogische Kristallographie an der Universität Bern
 Wolf Armbruster (* 1962), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Armbruster & Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller Kutschen, Karosserien, Stretch- und Flughafenlimousinen. Auch Armbruster / Stageway (1887–1989)
 Armbruster Rocks
 Armbrüster